Aba-eiland, een eilandje in de Witte Nijl in Soedan.
 Aba (Adamaoua), een plaats in de Kameroense provincie Adamaoua.
 Aba (Benin), een plaats in Benin.
 Aba (Okayama), een gemeente in de prefectuur Okayama, Japan.
 Aba (Hongarije), plaats in Hongarije
 Aba (Nigeria), een stad in Nigeria
 Aba (Rusland), een rivier in Siberië (Rusland) en een zijrivier van de Tom
 Aba (nimf), een van de Nereïden in de Griekse mythologie 
 Aba (kleding), kledij onder meer gedragen door Arabieren.
 Aba (familie), Hongaars vorstengeslacht

Zie ook
 ABA (doorverwijspagina)